Naselje u Hrvatskoj:
 Grabovnica, naselje u sastavu grada Čazme

Naselje u Srbiji:
 Grabovnica (Kuršumlija, Srbija), naselje u općini Kuršumlija